Pan-pacifičko prvenstvo 2009. je bilo drugo izdanje Pan-pacifičkih prvenstava. Održalo se od 18. do 21. veljače 2008. u Carsonu, u Kaliforniji. 

Na prvenstvu se se natjecala četiri kluba: Oita Trinita, pobjednik japanskog J. League kupa, Shandong, prvak Kineske Super lige, Suwon, prvak južnokorejske K-League, te domaćin Los Angeles Galaxy iz američko-kanadskog MLS-a.

Prvenstvo je osvojio Suwon, svladavši u finalu Los Angeles Galaxy nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. U utakmici za treće mjesto Oita Trinita je rezultatom 2:1 svladala Shandong.

Momčadi

 Los Angeles Galaxy (domaćin)
 Oita Trinita (pobjednik J. League kupa 2008.) 
 Shandong Luneng Taishan (prvak Kineske Super lige 2008.) 
 Suwon Samsung Bluewings (prvak K-League i Hauzen kupa 2008.)

Utakmice

Polufinale

Za treće mjesto

Finale

Prvaci

Strijelci

Vanjske poveznice

Službena stranica  

2009.
Međunarodna nogometna natjecanja u SAD-u